Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1970 года прошли с 28 февраля по 13 марта в Панама, Панама. В соревнованиях приняло участие 2095 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1970 год в спорте
Февраль 1970 года
Март 1970 года
1970-е годы в Панаме
Международные спортивные соревнования в Панаме